Лиам Джеймс Макинтайр (; род. 8 февраля 1982 года) — австралийский актёр, ставший известным благодаря роли Спартака в телесериалах «Спартак: Месть» и «Спартак: Война Проклятых» телеканала Starz. Он также снялся в фильме «Геракл: Начало легенды» и телесериале «Флэш».

Биография 
Родился 8 февраля 1982 года в Аделаиде.

Его первой работой в кино стал короткометражный фильм «Shotgun! [An Opening Sequence]» снятый в 2007 году в жанре криминальной комедии с элементами боевика, однако большой известности в тот период он не получил.

На счету Лиама Макинтайра шесть ролей в короткометражных фильмах, но определённую известность ему принесли роли в эпизодах сериалов «Соседи» и «На грани», а также роль Лью в мини-сериале «Тихий океан».

После того, как Энди Уитфилду в 2010 году поставили диагноз неходжкинской лимфомы (а позже и его смерти в 2011 году), Макинтайр заменил его в главной роли Спартака в последующих сезонах телесериала «Спартак: Кровь и песок». В 2014 году снялся в телевизионном фильме «Мёртвое поле».

В 2016 году Лиам стал прототипом главного героя в компьютерной игре «Gears of War 4». Игра имела коммерческий успех, было распродано более 2,81 миллиона копий по всему миру, а также получила положительные отзывы.

В 2017 году вышел фильм «Охранник» с его участием. В 2019 году вышла игра Star Wars Jedi: Fallen Order, где Лиам озвучил странника Тарона Маликоса. Игра оказалась крайне успешной, побив пару рекордов в первые недели: самый успешный релиз по «Звёздным войнам» в цифровых магазинах за первые две недели; самый успешный релиз игры по «Звёздным войнам» от EA на РС.

В настоящее время играет главную роль в австралийском медицинском сериале «Pulse», который выходит на канале ABC.

Личная жизнь 
В 2010 году стал встречаться с австралийской певицей и актрисой Эрин Хасан. В декабре 2012 года пара объявила о своей помолвке, а в январе 2014 года они поженились.

6 января 2017 года Макинтайр находился в аэропорту Форт-Лодердейл, когда произошла массовая стрельба. Он должен был находиться в Терминале 2 примерно в то же время, когда стрелок открыл огонь (примерно в 13:00), но решил покинуть его, чтобы попрощаться с женой.

Фильмография

Примечания

Ссылки